Ceccon ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Ceccon (* 1993), italienischer Automobilrennfahrer
 Thomas Ceccon (* 2001), italienischer Schwimmer

Siehe auch:
 Cecon